Ел Гранадиљо има више значења:

 Ел Гранадиљо (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гранадиљо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гранадиљо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гранадиљо, Серо Чино (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гранадиљо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гранадиљо (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Гранадиљо (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику